Mandel, im Plural meist Mandeln, steht für:
 Mandel, Baumart, und ihre Frucht respektive die genießbaren Fruchtkerne, siehe Mandelbaum
 Mandel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mandeln, Organ im Bereich von Mundhöhle und Rachen, siehe Tonsille
 Mandel (Mineralogie), vollständig mit Mineralsubstanz gefüllter Hohlraum im Gestein
 Mandeln (Heraldik), in der Heraldik Flächen im Wappen
 Mandel, altes Zählmaß von 15 bzw. 16 Stück, siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum)#Mandel1
 Mandel (Garn), Garnmaß (Plural: Mandel)

Mandel oder Mandeln ist der Name folgender Orte:
 Mandel (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Mandello Vitta, Gemeinde in der Provinz Novara, Italien (piemontesischer und lombardischer Name Mandel)
 Mandeln (Dietzhölztal), Ortsteil der Gemeinde Dietzhölztal, Lahn-Dill-Kreis

Siehe auch:

 Amygdala (Mandelkern)
 Mandl
 Mandell
 Mantel (Begriffsklärung)